Paid To Click, term uit de e-commerce
 PTCC, Personal Thuis Computer Club
 PTC-weerstand, weerstand met positieve temperatuurcoëfficiënt
 Positive Train Control, treinbeveiliging
 Partido Trabalhista Cristão, Christelijke Arbeiderspartij, een politieke partij in Brazilië